

Geografia 
 Ōkuma – cittadina giapponese della prefettura di Fukushima

Persone 
 Ayako Ōkuma (1850-1923) – educatrice giapponese
 Enuka Okuma (1976) – attrice canadese
 Ichirō Ōkuma (1975) – attore giapponese
 Kiyoshi Ōkuma (1964) – ex calciatore e allenatore di calcio giapponese
 Nobutsune Ōkuma (1871-1947) – uomo d'affari giapponese
 Ōkuma Shigenobu (1838-1922) – politico giapponese
 Ōkuma Tomohide (1517-1582) – samurai giapponese 
 Yūji Ōkuma (1969) – ex calciatore giapponese